Pojem Modrá má více významů:
 modrá – barva
 název sídla
 Modrá (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Modrá (Jílové) – část města Jílové v okrese Děčín
 Modrá Hůrka – obec v okrese České Budějovice
 podobný název sídla
 Modra – město na jihozápadním Slovensku 
 jiné
 Modrá – píseň kapely Žlutý pes
 související
 Blue – anglicky modrá